Les Plans est un toponyme français qui peut désigner plusieurs localités et communes en Suisse et en France :

 Les Plans, commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Les Plans, commune française  du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Les Plans, un hameau de la commune française de Chamonix-Mont-Blanc dans le département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Les Plans-sur-Bex, localité suisse de la commune de Bex dans le canton de Vaud.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France